Festiwale w Toruniu – imprezy teatralne, muzyczne i filmowe o radze ogólnopolskiej i międzynarodowej organizowane w Toruniu, który jest jednym z głównych ośrodków kulturalnych w północnej Polsce.

Festiwale

Teatralne

Filmowe

Muzyki poważnej

Muzyki współczesnej

Imprezy plastyczne

Imprezy naukowe

Festiwale kultur innych krajów

Imprezy masowe

Tematyczne

Istniejące dawniej 
 Festiwal Teatrów Polski Północnej w Toruniu (1959-1990, czerwiec) – w tamtym czasie jedyny festiwal teatralny północnej Polski. Istnieje nadal, ale obecnie zmienił nazwę i rozszerzył formułę, stając się Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym „Kontakt”

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!